Harakiri, terme japonès emprat per a denominar un suïcidi ritual per desentranyament
 Harakiri (pel·lícula de 1919), pel·lícula alemanya dirigida per Fritz Lang
 Harakiri (pel·lícula de 1962), pel·lícula japonesa dirigida per Masaki Kobayashi
 Hara-Kiri (revista), revista satírica francesa